Özbilen ist der Familienname folgender Personen:

 İlham Tanui Özbilen (* 1990), kenianisch-türkischer Mittelstreckenläufer
 Kaan Kigen Özbilen (* 1986), kenianisch-türkischer Langstreckenläufer